Мейстарадейлдин 1967 () — 25-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1968
Фарерские острова
1967 год на Фарерских островах